Fanø har flere betydninger:

 Fanø – vadehavsø nord for Rømø ved Jyllands sydlige vestkyst.
 Fanø Kommune – omfattende ovennævnte vadehavsø.
 Fanø, Knud – tidligere rektor på Duborg-Skolen i Flensborg.
 Fanø Bad – Fereområde på Fanø
 Fanø (dokumentarfilm) – dansk dokumentarisk optagelse fra 1939